

Astronomia
 5272 Dickinson – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Dickinson – census-designated place della Contea di Clarke, Alabama 
 Dickinson – capoluogo della Contea di Stark, Dakota del Nord
 Dickinson – città della Contea di Broome, New York
 Dickinson – città della Contea di Franklin, New York
 Dickinson – township della Contea di Cumberland, Pennsylvania
 Dickinson – città della Contea di Galveston, Texas

Persone 
 Alasdair Dickinson – rugbista a 15 scozzese
 Angie Dickinson – attrice statunitense
 Bruce Dickinson – cantante degli Iron Maiden
 Emily Dickinson – scrittrice statunitense
 Peter Dickinson – scrittore statunitense

Televisione 
Dickinson – serie televisiva statunitense